Michael Höft ist der Name folgender Personen:

* Michael Höft (Unternehmer) (* 1952), deutscher Unternehmer und Manager
 Michael Höft (Filmemacher), deutscher Journalist und Filmemacher 
 Michael Höft (Elektrotechniker) (* 1972), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer 
 Michael Höft (Footballspieler), deutscher American-Football-Spieler